Бельбек — міжнародний аеропорт в місті  Севастополі, Крим, Україна.
  Бельбек — річка в Криму.
 Бельбек — колишня назва села  Фруктового  Нахімовського району  Севастополя
 Бельбек-Отар — височина, північно-західний кут нижнього плато Чатир-Дага
 Бельбекський каньйон — ділянка звуження долини кримської річки Бельбек між селищем Куйбишеве і селом Танкове, де річка перетинає Внутрішню гряду Кримських гір.